Arapiraca (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Alagoas
 Arapiraca (gemeente), een gemeente in deze microregio